Le brûlage désigne la destruction totale ou partielle par le feu de matériaux combustibles.

On parle notamment de 
 Brûlage des cheveux,
 brûlage à l'air libre,
 écobuage, brûlage dirigé

Références